

Прері-Фарм — місто, штат Вісконсин
 Прері-Фарм — селище, штат Вісконсин